Сезон 2017/18 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, що стартував 22 липня 2017 року та фінішував 19 травня 2018 року. Це 121-ий сезон з моменту заснування турніру. Титул чемпіона за чотири тури до закінчення чемпіонату Янг Бойз. Ця перемога для клубу стала першою у національній першості після далекого 1986 року.

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

  
   
  
  

    

Примітки: 
1. Клуб Цюрих кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Швейцарії з футболу 2017—2018

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати 

1Матч було на 70-й хвилині через заварушення на трибунах. На той момент команда «Лозанни» програвала 0–2. Дисциплінарна комісія присудила команді «Лозанни» технічну поразку з рахунком 0-3.

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Суперліга на сайті uefa 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2018
Швейцарія
Швейцарія
2017 у швейцарському спорті
2018 у швейцарському спорті